Яков Михайлович Хаммо (; ) — украинский дзюдоист и тренер; Мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Родился 11 июня 1994 года в Донецкой области Украины.

На июнь 2015 года был студентом четвёртого курса Донецкого национального университета, проживает в Киеве, тренируется в киевском клубе «Юный спартаковец». В Донецке остались его родственники.

Один из выдающихся учеников своего первого тренера — Евгения Подолякина. Также тренировался у Станислава Николаевича Логашенко, Сергея Викторовича Дубровы и Виталия Викторовича Дубровы.

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2014).
 Бронзовый призёр чемпионата мира и Европейских игр (2015).
 Победитель молодежного чемпионата Европы (2016).

Завоевав лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, уже на Олимпиаде в 1/8 финала проиграл киргизскому спортсмену Юрию Краковецкому.

На чемпионате мира 2021 года, который проходил в июне 2021 года Будапеште в Венгрии, Яков завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг, победив в схватке за третьем место грузинского спортсмена Гелу Заалишвили.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ДОНЧАНИН ЯКОВ ХАММО НАЗВАН ЛУЧШИМ ДЗЮДОИСТОМ УКРАИНЫ
 Один из сильнейших украинских дзюдоистов Яков Хаммо может сменить гражданство

Чемпионы Украины по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Донецкого национального университета